Флаг городского поселения Ве́рхние Серги́ является официальным символом муниципального образования Городское поселение Верхние Серги Нижнесергинского муниципального района Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 13 декабря 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3775.

Описание 
«Прямоугольное полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине (вплотную к нижнему краю) изображение барсука, фигура которого возникает наполовину из-за стилизованной горы, и над ним — двух стилизованных буровых коронок; все воспроизведено жёлтым, белым, чёрным и синим цветами.

Оборотная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики

Примечания 

Верхние Серги
Барсук в геральдике